Jack ou Jacob Austin sont des noms pouvant désigner:

Jack Austin (1900-1988), haltérophile olympique britannique
 (1910-1983), joueur australien de football australien
Jack Austin (né en 1932), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (né en 1945), joueur australien de football australien
, joueur anglais de rugby

Voir aussi

Austin, Jack